Klopfenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Amélie Klopfenstein (* 2002), Schweizer Skirennfahrerin
 Clemens Klopfenstein (* 1944), Schweizer Filmemacher
 Delphine Klopfenstein Broggini (* 1976), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Martin Alfred Klopfenstein (1931–2016), Schweizer evangelisch-reformierter Theologe
 Scott Klopfenstein (* 1977), Mitglied der Ska-Band Reel Big Fish
 Willy Klopfenstein (1921–2002), Schweizer Skispringer